Waverly (Alabama)
 Waverly (Florida)
 Waverly (Illinois)
 Waverly (Iowa)
 Waverly (Kansas)
 Waverly (Kentucky)
 Waverly (Minnesota)
 Waverly (Missouri)
 Waverly (Nebraska)
 Waverly (Nova York)
 Waverly (Tennessee)
 Waverly (Virgínia)
 Waverly (Washington)
 South Waverly, població dels Estats Units a l'estat de Pennsilvània.
 Waverly City, població dels Estats Units a l'estat d'Ohio.